Bernardo hace referencia a varios artículos:

Personas

Bernardo (nombre), nombre propio masculino.

Autor de nombre científico 

Bernardo - Liliana Bernardo 1961, botánica.

Literatura

 Bernardo (obra perdida de Cervantes), libro de caballerías de Miguel de Cervantes.
 "El Bernardo del Carpio" o "Victoria de Roncesvalles", poema épico de Bernardo de Balbuena.

Lugares en España

 Castillo de Bernardo, fortaleza medieval en Zarza la Mayor, provincia de Cáceres.
 Calle de San Bernardo, en Madrid.
 Pedro Bernardo, localidad de Ávila.
 Bernardos, localidad de Segovia.
 Carpio-Bernardo, localidad de Salamanca.
 San Bernardo (Los Silos), localidad de Tenerife.
 San Bernardo (Valladolid), localidad de Valladolid.